

Sigle 
By the way – "A proposito", in uso nelle chat

Codici 
 BTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batu Licin (Indonesia)
 btw – codice ISO 639-3 della lingua butuanon

Musica
 Born This Way, titolo dell'album della cantante Lady Gaga, viene spesso abbreviato in B.T.W.

Altri progetti